Southside School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Southside School (Florida), ID-Nr. 88002980
 Southside School (Nevada), ID-Nr. 93000683

Siehe auch:
 South Side School